Spiagge (Beaches) – film del 1988 diretto da Garry Marshall
 Beaches – gruppo musicale australiano